Коган, Соломон: Коган, Соломон Моисеевич (псевдоним Евгений Петрович Семёнов, 1861—1944) — генеральный секретарь международной Лиги разоружения, журналист.
 Коган, Соломон Яковлевич (1913—1986) — советский кинооператор.